Острова Хорватии. Особенностью далматинского побережья Адриатического моря является большое число островов, известных также как Далматинские острова. Большая часть островов расположена недалеко от берега и имеет вытянутую вдоль побережья форму. Их размеры варьируются от больших островов площадью 405 км² до небольших скал. Всего Хорватии принадлежат 1145 островов. Из них только 47 населены, 651 носит статус необитаемого острова, 389 характеризуются как скалы, 78 — как рифы. Большинство крупных островов, в особенности южные — привлекательное туристическое направление.

Острова Хорватии по площади 

Острова с площадью более 6 км². Отсортированы по уменьшению размера. Данные Центрального бюро статистики Хорватии

Острова Хорватии по географическому расположению (с севера на юг)

Северная Хорватия 
 Бриони
 Крк
 Црес
 Првич (Крк)
 Лошинь
 Уние
 Раб
 Паг
 Маун
 Олиб
 Силба
 Премуда

Центральная Хорватия 
 Вир
 Молат
 Сеструнь
 Дуги-Оток
 Углян
 Иж
 Пашман
 Жут
 Корнат
 Муртер
 Првич
 Зларин
 Каприе
 Жирье
 Ябука

Южная Хорватия 
 Чиово
 Дрвеник-Вели
 Дрвеник-Мали
 Шолта
 Брач
 Хвар
 Вис
 Корчула
 Ластово
 Млет
 Шипан
 Лопуд
 Колочеп
 Локрум

См. также 
 Список обитаемых островов Хорватии

Примечания

Ссылки 
 Duplančić Leder, T.; Ujević, T.; Čala, M. (2004): Duljine obalne crte i površine otoka na hrvatskom dijelu Jadranskog mora određene s topografskih karata mjerila 1:25 000, Geoadria, Vol. 9, No. 1, 5-32.

Хорватия
Острова